Juan José Espinosa Vargas (Sevilla, 1956) es un poeta español.

Su estilo se caracteriza por aunar la experimentación de corte vanguardista con una visión muy personal de la tradición secular y universalista de la poesía andaluza.

Obras

Libros 
Síntoma de alas (1981).
Trabailar (1982).
Marzo o la traducción del aire (Premio Ánthropos de Poesía, 1984).
El libro de Almudena (2001).
Una noche malva (2004).

Exposiciones de poesía visual
El universo del poeta (1991).
Para Berta (1992).
El paraíso (1996).

Libros objeto
La ardilla.
Contando estrellas.
El jardín.

Poetas sevillanos
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Poetas de España del siglo XX
Poetas de España del siglo XXI
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Poetas en español
Nacidos en Sevilla